LAPB é o protocolo da camada de enlace utilizado pelo padrão X.25. Ele é um subconjunto do modo balanceado assíncrono do protocolo HDLC (High Level Data Link Control).

Protocolos de rede